Timburi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Timburi (ort), São Paulo, 
 Timburi (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar